Red Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Red Mill (New Jersey)
 Red Mill (New Mexico)
 Red Mill (New York)
 Red Mill (Cambria County, Pennsylvania)
 Red Mill (Centre County, Pennsylvania)
 Red Mill (Jefferson County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Red Mills